Azuaje peut désigner :

Patronyme 
 Cástor Azuaje (1951-2021), évêque catholique vénézuélien ;
 José Azuaje (né en 1983), évêque vénézuélien ;
 Olga Azuaje, femme politique et ministre vénézuélienne ;
 Wilmer Azuaje, homme politique et député vénézuélien.

Toponymes

Réserve naturelle spéciale d'Azuaje, une zone protégée sur l'île de Grande Canarie, aux îles Canaries.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme